Ву́лиця Сергі́я Параджа́нова (також ву́лиця Параджа́нова) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Сергія Параджанова — вулиця у місті Житомир.
 Вулиця Сергія Параджанова — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Сергія Параджанова — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Параджанова — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Сергія Параджанова — вулиця у місті Херсон.

 провулок Сергія Параджанова — провулок у місті Київ.
Вулиця Сергія Параджанова — вулиця у селищі міського типу Верховина.

Вулиці, названі на честь людей